Vulcanochthonius är ett släkte av spindeldjur. Vulcanochthonius ingår i familjen käkklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkklokrypare
Vulcanochthonius